Philipp von Burgund  bezeichnet folgende Personen:

 Philipp I. (Burgund) (1346–1361), Herzog von Burgund, Graf von Burgund
 Philipp II. (Burgund) (1342–1404), Herzog von Burgund, Graf von Burgund
 Philipp II. von Nevers (1389–1415), Graf von Nevers und Rethel
 Philipp III. (Burgund) (1396–1467), Herzog von Burgund, Graf von Burgund
 Philipp von Burgund (Admiral) († 1498), Comte de La Roche, „Admiral des Meeres“
 Philipp I. (Kastilien) (1478–1506), Graf von Burgund, 1506 König von Kastilien
 Philipp von Burgund (Bischof) (1464–1524), Großadmiral von Flandern, Bischof von Utrecht

Siehe auch:
 Philippe von Burgund (Auvergne) (1323–1346), Erbherzog von Burgund